Алекса́ндровка (), село, 
Александровский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321280301. Население по переписи 2001 г. составляет 682 (308/374 м/ж) человека.

Является административным центром Александровского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Корсуново,
Редкодуб и
Сосновка.

Географическое положение 
Село Александровка находится в начале балки Савранка в которой берет начало река Чутовка.
На реке сделано несколько запруд.
К селу примыкает большой садовый массив ~1250 га.
В 6-и км от села проходит автомобильная дорога  ().

Происхождение названия 
Основано как хутор Базилевський в 1861 г. и в 1910 г. переименовано в село  Александровка.

История 
 1861 - дата основания как хутор Базилевский.
 1910 - переименовано в село Александровка.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 «НОВЕ ЖИТТЯ», сельскохозяйственное ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Детский дом.
 Общеобразовательная школа I-III степеней.
 Спортивная площадка.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Валковского района